Illkofen ist der Ortsname von

 Illkofen (Barbing), Ortsteil der Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Illkofen (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern